La Liigacup 2014 è stata la 18ª edizione di questo torneo, iniziata il 24 gennaio 2014 con la fase a gironi e terminata il 29 marzo 2014 con la finale. L'SJK ha vinto il torneo per la prima volta e da debuttante, sconfiggendo in finale il VPS.

Squadre 
Partecipano alla Liigacup le dodici squadre partecipanti alla Veikkausliiga 2014:

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase finale

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 marzo 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 marzo 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 marzo 2014

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 marzo 2014

Finale

Tabellone fase finale

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2014
2014